Gonzaga může znamenat:

 Gonzagové, severoitalská šlechtická rodina

Příjmení 
 Alois Gonzaga (1568–1591), italský jezuita a katolický světec
 Anna Gonzagová (1616–1684), italsko francouzská šlechtična, manželka Eduarda Falckého
 Anna Kateřina Gonzagová (1566–1621), princezna mantovská, rakouská arcivévodkyně
 Eleonora Gonzaga (1493–1550), princezna mantovská, vévodkyně urbinská
 Eleonora Gonzagová (1598–1655), mantovská princezna, manželka Ferdinanda II., císaře a krále českého
 Eleonora Magdalena Gonzagová (1630–1686), mantovská princezna a římská císařovna
 Karel I. Gonzaga (1580–1637), vévoda mantovský a montferratský
 Karel II. Gonzaga (1609–1631), vévoda z Nevers a Rethel
 Ludovika Marie Gonzagová (1611–1667), polská královna
 Marie Gonzagová (1609–1660), italská princezna
 Markéta Gonzaga (1591–1632), vévodkyně Lotrinská
 Vilém I. Gonzaga (1538–1587), vévoda z Mantovy a Montferratu
 Vincenzo I. Gonzaga (1562–1612), vládce vévodství Mantovy a Montferratu

Místní jméno 
 Gonzaga (Lombardie) – obec v Lombardii
 Gonzaga (Cagayan) – obec na severu Luzonu

Externí odkazy